Rambourg est un patronyme porté notamment par :
 Guillaume Rambourg, financier français.
 Patrick Rambourg, historien et chercheur français, spécialiste de la cuisine et de la gastronomie.
 Paul Rambourg (1799-1873), homme politique français.
 Nicolas Rambourg (vers 1559-1649), architecte français.

Homonymie de patronyme